Гукеш Доммараджу (; ) — индийский шахматист, гроссмейстер (2019). На 2019 год самый молодой гроссмейстер Индии и третий в списке самых молодых гроссмейстеров в мире, отставая от Сергея Карякина всего на месяц.

Биография 
Родился 29 мая 2006 года в Ченнаи, Тамил Наду. Его отец, Раджникант, — ЛОР-хирург; его мать, Падма, — микробиолог. Научился играть в шахматы в семь лет. Учится в Веламмал Видялая, Мел Аянамбаккан, Ченнаи.

Шахматная карьера 
Выиграл в секции до 9 лет на чемпионате Азии по шахматам среди школьников в 2015 году и на молодежном чемпионате мира по шахматам в 2018 году в категории до 12 лет. Выиграл пять золотых медалей на чемпионате Азии по шахматам среди юниоров 2018 года, в индивидуальном рапиде и блице в категории U-12, в командном рапиде и блице в категории U-12, а также в индивидуальном зачете по классическим шахматам в категории U-12. Выполнил требования на международного мастера в марте 2018 года на закрытии 34-го Капелле-ла-Гранде во Франции.

15 января 2019 года ФИДЕ присудила звание гроссмейстера. Гукеш стал вторым в списке самых молодых гроссмейстеров в истории на тот момент в возрасте 12 лет, 7 месяцев и 17 дней, на месяц отстав от Сергея Карякина. На 2019 год он второй в списке самых молодых гроссмейстеров в мире и самый молодой гроссмейстер Индии.

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Индии